Mikołajki steht für folgende Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gmina Mikołajki, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Mrągowski mit:
 Mikołajki, namensgebende Stadt in der Gmina Mikołajki (Nikolaiken, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Mikołajki (Osada leśna), Siedlung in der Gmina Mikołajki
 Kolonia Mikołajki, Ort in der Gmina Mikołajki
 Mikołajki (Młynary), Ort im Powiat Elbląski (Nikolaiken, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen)
 Mikołajki (Kalinowo), Ort im Powiat Ełcki (Mikolaiken, Thomken, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Mikołajki (Kurzętnik), Ort im Powiat Nowomiejski (Nikolaiken, Kreis Neumark, Westpreußen)

in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Mikołajki (Boniewo), Weiler im Powiat Włocławski

in der Woiwodschaft Podlachien:
 Mikołajki (Łomża), Ort im Powiat Łomżyński

Siehe auch:
 Gmina Mikołajki Pomorskie, Dorf und Landgemeinde im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern (Niklaskirchen)